Een verkeersweg:
 N919 (België)
 N919 (Nederland), zie Provinciale weg 919

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing